Uconnect es un sistema de infoentretenimiento presente en algunos automóviles del grupo automovilístico Fiat Chrysler Automobiles.

Funciones

Teléfono

= Navegación === Comandos de voz === Versiones

REL Radio 
Jeep Compass, Jeep Wrangler, Jeep Wrangler Unlimited, Lancia Voyager

RET Radio 
Jeep Compass

Radio 
Fiat 500X*

RHA 4,3" Radio 
Fiat Freemont

5" Radio 
Alfa Romeo Giulietta, Alfa Romeo Mito, Fiat 500L, Fiat 500L Living, Fiat 500L Trekking, Jeep Cherokee

5” Radio Live 
Fiat 500X, Jeep Renegade

5" Radio Nav 
Alfa Romeo MiTo, Fiat 500L, Fiat 500L Living, Fiat 500L Trekking

5” Radio Nav Live 
Fiat 500X, Jeep Renegade

RB2 6,5" Radio 
Jeep Compass, Jeep Wrangler, Jeep Wrangler Unlimited, Lancia Voyager

RHW 6,5" Radio Nav 
Jeep Compass, Jeep Wrangler, Jeep Wrangler Unlimited, Lancia Flavia, Lancia Voyager

6,5” Radio Nav 
Alfa Romeo Giulietta

6,5” Radio Nav Live 
Fiat 500X, Jeep Renegade

RE3 8,4" Radio 
Fiat Freemont, Jeep Cherokee, Jeep Grand Cherokee, Lancia Thema

RB4 8,4" Radio Nav 
Fiat Freemont, Jeep Cherokee, Jeep Grand Cherokee, Lancia Thema

Uconnect Access

Véase también 
 CONNECT
 Blue&Me

Referencias

Enlaces externos 
 Web oficial de Uconnect.

Fiat Chrysler Automobiles